Wehner Tibor (1918–1977) zongoraművész, a Zeneakadémia tanára
 Wehner Tibor (1948) író, művészettörténész